Les épisodes pilotes de  sont au nombre de trois. Au cours de ceux-ci, diffusés pour la première fois au premier trimestre de 2003, l'équipe de  a réalisé des expériences pour vérifier ou démentir des légendes urbaines, rumeurs, etc. La liste ci-dessous recense différents mythes testés dans ces pilotes, ainsi que le résultat des expériences (bidon, plausible ou confirmé).

Aperçu des épisodes

Pilote 1 – "Pop Rocks & Soda" 
Diffusion originale :

Pop Rocks & Soda

La Chevrolet à réaction

Pilote 2 – "Pâte à biscuits explosive" 
Diffusion originale :

Pâte à biscuits explosive

L'avocat tombant

Pilote 3 – "Tests anti-drogue et pain aux graines de pavot" 
Diffusion originale :

Goldfinger

Chaise de jardin et ballons

Tests anti-drogue et pain aux graines de pavot

Notes et références

Notes  
Certains titres de mythes sont traduits depuis la version anglaise de cette page, il est possible que la version française de l'émission possède des titres différents.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des épisodes de

Liens externes 
 Site officiel de MythBusters
 

2003 à la télévision
Saison d'émission de télévision